CNET est un sigle qui peut désigner :
 CNET, le Centre national d'études des télécommunications, ultérieurement devenu Orange Labs ;
 CNET, le nom et le code NASDAQ d'une entreprise de communications basée à San Francisco ;
 CNET, un site web de la compagnie CNET Networks.

Abréviation
Sigle de 4 caractères